Rudolf von Bönninghausen ist der Name folgender Personen:

* Rudolf von Bönninghausen (Landrat, 1834) (1834–1916), preußischer Landrat des Kreises Kempen
 Rudolf von Bönninghausen (Landrat, 1861) (1861–1929), preußischer Landrat des Kreises Gladbach